Monsalvat steht für:
 Monsalvat, fiktive Burg, in der der Heilige Gral verwahrt wird, siehe Gralserzählung
 Monsalvat, mittelalterlicher Name des Montserrat (Berg), da er für den Ort der Gralsburg gehalten wurde
 Monsalvat, australische Künstlerkolonie in Eltham (Victoria), Vorort von Melbourne, Victoria
 Monsalvat Verlag, schweizerischer Verlag
 Souvenirs de Monsalvat für vierhändiges Klavier, Werk von Robin Holloway (Opus 60a, 1984)